Krasnaja Gora (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Krasnaja Gora (Brjansk, Krasnogorski), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungssitz des Krasnogorski rajon der Oblast Brjansk

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Krasnaja Gora (Archangelsk, Kotlasski), in der Oblast Archangelsk, Kotlasski rajon
 Krasnaja Gora (Archangelsk, Primorski), in der Oblast Archangelsk, Primorski rajon
 Krasnaja Gora (Brjansk, Rognedinski), in der Oblast Brjansk, Rognedinski rajon
 Krasnaja Gora (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Krasnaja Gora (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Krasnaja Gora (Kursk), in der Oblast Kursk
 Krasnaja Gora (Moskau, Schaturski), in der Oblast Moskau, Schaturski rajon
 Krasnaja Gora (Moskau, Wolokolamski), in der Oblast Moskau, Wolokolamski rajon
 Krasnaja Gora (Nowgorod, Borowitschski), in der Oblast Nowgorod, Borowitschski rajon
 Krasnaja Gora (Nowgorod, Ljubytinski), in der Oblast Nowgorod, Ljubytinski rajon
 Krasnaja Gora (Nowgorod, Moschenskoi), in der Oblast Nowgorod, Moschenskoi rajon
 Krasnaja Gora (Pskow), in der Oblast Pskow
 Krasnaja Gora (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Krasnaja Gora (Twer), in der Oblast Twer
 Krasnaja Gora (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Krasnaja Gora (Wologda, Babajewski), in der Oblast Wologda, Babajewski rajon
 Krasnaja Gora (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Krasnaja Gora (Wologda, Welikoustjugski), in der Oblast Wologda, Welikoustjugski rajon